Ляхново — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ляхново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Ляхново — деревня в Великолукском районе Псковской области.